Алексей Иванович Панков:
 Панков, Алексей Иванович (1902—1993) — Герой Советского Союза.
 Панков, Алексей Иванович (1924—1982) — полный кавалер ордена Славы.